Бахшалиева — фамилия. Известные носительницы:
 Бахшалиева, Говхар Бахшали кызы (род. 1954) — азербайджанский учёный-востоковед, арабист.
 Бахшалиева, Елена Юрьевна — канадская спортсменка, чемпионка мира по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса.
 См. также 
 Бахшалиев